De Football League Cup 2018/19, ook bekend als de EFL Cup, is de 59e editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 14 augustus 2018. In de finale, op 24 februari 2019 in het Wembley Stadium, wist Manchester City na verlenging Chelsea via strafschoppen te verslaan.

Schema

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

De finale werd op 24 februari 2019 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Zie ook
 FA Cup 2018/19
 Premier League 2018/19

Bekervoetbal 2018/19
2019